Генна́дий Алексе́ев:
 Алексеев, Геннадий Александрович (1943—2019) — генеральный секретарь Федерации фигурного катания России.
 Алексеев, Геннадий Александрович (1930—2015) — генерал-лейтенант милиции, министр внутренних дел Северо-Осетинской АССР.
 Алексеев, Геннадий Алексеевич (род. 1945) — депутат Государственной думы Российской Федерации I созыва.
 Алексеев, Геннадий Валерианович (род. 1955) — советский и российский писатель.
 Алексеев, Геннадий Иванович (1932—1987) — русский поэт, прозаик, художник, один из основоположников российского верлибра.